Gran Sasso, serra dels Apenins, a la regió d'Abruços a la Itàlia central 
 Gerard Sasso (~ 1035 - 1120), noble fundador de l'Orde de l'Hospital i de l'Orde de Sant Llàtzer de Jerusalem, venerat com a beat 
 Will Sasso (Ladner, Columbia Britànica, 1975), actor còmic